Barschtsch ist

 die Suppe Borschtsch

Barschtsch ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Ossipowitsch Barschtsch (1904–1976), russischer Architekt und Hochschullehrer